A 2018-as magyar amerikaifutball-bajnokság a tizennegyedik férfi amerikaifutball-bajnokság, melyet a Magyar Amerikai Futball Szövetség írt ki három osztályban. A legmagasabb osztály a Hungarian Football League (HFL), mely 2018. március 24-én vette kezdetét.

HFL
A kiemelt bajnokság (Fezen HFL) ebben az évben kibővült, és immáron 8 csapattal került lebonyolításra: a 2017-es HFL csapatai közül a Budapest Cowbells, a Budapest Wolves, a Dunaújváros Gorillaz, a Győr Sharks és a Miskolc Steelers, a 2016-os HFL-jogával élve a Nyíregyháza Tigers valamint a Divízió I. bajnoka, a Fehérvár Enthroners volt jogosult a részvételre; az Eger Heroes 2017-ben nem indított csapatot a juniorbajnokságban, így ők a HFL-ből kizárásra kerültek, helyettük szabadkártyával a Divízió I ezüstérmese, a Budapest Eagles indulhatott. A bajnokság médiapartnere a Digi Sport, mely 15 alapszakasz-mérkőzést, és mindhárom rájátszás-mérkőzést élőben közvetített.

A lebonyolítás szisztémája nem változott, a 8 csapat egykörös (7 mérkőzéses) alapszakaszt játszott, és a legjobb 4 csapat jutott be a rájátszásba, ahol 1-1 mérkőzésen dőlt el a továbbjutás ill. a döntő. Mivel a csapatok száma elérte a maximumot, ebben az évben először a 8. helyezett csapat kieshet a bajnokságból.

HFL alapszakasz

HFL rájátszás

Divízió I
A másodosztályú bajnokság (Powerade Divízió I.) 2018. március 17-én rajtolt. A bajnokság során 7 csapat indult:
a 2017-es Divízió I-ből a Budapest Cowbells 2, a Miskolc Renegades és a Gladiators
a 2016-os indulási joguk alapján a Budapest Titans
a Divízió II-ből feljutott Szombathely Crushers
a Budapest Eagles és a Dunaújváros Gorillaz B-csapatot indítottak (utóbbi a Szekszárd Bad Bones nevén, a két csapat együttműködésének következtében)
Ezáltal a lebonyolítás újra visszatért a korábban megszokott formához, egykörös (6 fordulós) alapszakaszt rendeztek. A győztes jogot nyer a HFL-ben való indulásra.

Alapszakasz

Rájátszás

Divízió II
A harmadosztályú bajnokság (TD Store Divízió II.) 2018. március 17-én rajtolt 9 indulóval. A 2017-es mezőnyből a Boda Troopers, a Dabas Sparks, a Jászberény Wolverines, a Rebels Oldboys és a Tatabánya Mustangs maradt, a HFL-ből kizárt Eger Heroes itt indult. Új induló a MAFSZ új tagjaként a Dunakeszi Rangers, első ízben indított B-csapatot a Miskolc Steelers, és visszatért a Budapest Wolves 2 is a bajnokságba. A bajnokság 6 fordulós volt, az első 4 helyezett jutott a rájátszásba.

Alapszakasz

Rájátszás

Jegyzetek

Források 

2018. Fezen HFL eredmények
2018. Divízió I. eredmények
2018. Divízió II. eredmények

További információk 
 Hivatalos oldal

Amerikai futball Magyarországon
magyar amerikaifutball-bajnokság